La stagione 2022-2023 dei Detroit Pistons è la 82ª stagione della franchigia, la 75ª nella NBA, la 6ª a Detroit.

Draft 

Il Draft NBA 2022 si è tenuto il 23 giugno 2022. Ai Pistons spettava una scelta al primo round e una scelta al secondo round.

Roster

Uniformi 

 Casa

Trasferta 

Alternativa

Risultati

Regular season 

|-style="background:#cfc;"
| 1
| 19 ottobre
|  Orlando Magic
| 113-109
| Bogdanović (24)
| Duren (10)
| Cunningham (10)
| Little Caesars Arena (20.190)
| 1–0
|-style="background:#fcc;"
| 2
| 21 ottobre
| @  New York Knicks
| 106-130
| Bey (26)
| Stewart, Duren (10)
| Ivey (9)
| Madison Square Garden (19.812)
| 1–1
|-style="background:#fcc;"
| 3
| 22 ottobre
| @  Indiana Pacers
| 115-124
| Cunningham (22)
| Stewart (17)
| Ivey, Bogdanović (5)
| Gainbridge FieldHouse (16.056)
| 1–2
|-style="background:#fcc;"
| 4
| 25 ottobre
| @  Washington Wizards
| 99-120
| Bogdanović (25)
| Stewart (10)
| Ivey (4)
| Capital One Arena (13.196)
| 1–3
|-style="background:#fcc;"
| 5
| 26 ottobre
|  Atlanta Hawks
| 113-118
| Bogdanović (33)
| Stewart, Duren (9)
| Cunningham, Joseph (6)
| Little Caesars Arena (17.987)
| 1–4
|-style="background:#fcc;"
| 6
| 28 ottobre
|  Atlanta Hawks
| 112-136
| Cunningham (35)
| Cunningham (9)
| Cunningham (8)
| Little Caesars Arena (18.923)
| 1–5
|-style="background:#cfc;"
| 7
| 30 ottobre
|  Golden State Warriors
| 128-114
| Bey (28)
| Stewart (13)
| Cunningham (9)
| Little Caesars Arena (20.190)
| 2–5
|-style="background:#fcc;"
| 8
| 31 ottobre
| @  Milwaukee Bucks
| 108-110
| Cunningham (27)
| Stewart (11)
| Cunningham (7)
| Fiserv Forum (17.341)
| 2–6

|-style="background:#fcc;"
| 9
| 2 novembre
| @  Milwaukee Bucks
| 91-116
| Bey (22)
| Stewart (10)
| Joseph (6)
| Fiserv Forum (17.341)
| 2–7
|-style="background:#fcc;"
| 10
| 4 novembre
|  Cleveland Cavaliers
| 88-112
| Cunningham (19)
| Ivey, Noel (6)
| Cunningham (5)
| Little Caesars Arena (18.744)
| 2–8
|-style="background:#cfc;"
| 11
| 7 novembre
|  Oklahoma City Thunder
| 112-103
| Bey (25)
| Stewart (12)
| Cunningham (7)
| Little Caesars Arena (16.223)
| 3–8
|-style="background:#fcc;"
| 12
| 9 novembre
| @  Boston Celtics
| 112-128
| Ivey (19)
| Ivey, Stewart, Duren (10)
| Ivey (6)
| TD Garden (19.156)
| 3–9
|-style="background:#fcc;"
| 13
| 11 novembre
| @  New York Knicks
| 112-121
| Bogdanović (25)
| Stewart, Duren (8)
| Hayes (7)
| Madison Square Garden (19.812)
| 3–10
|-style="background:#fcc;"
| 14
| 12 novembre
|  Boston Celtics
| 108-117
| Bogdanović (28)
| Duren (12)
| Hayes (7)
| Little Caesars Arena (20.190)
| 3–11
|-style="background:#fcc;"
| 15
| 14 novembre
|  Toronto Raptors
| 111-115
| Ivey (21)
| Bey, Duren (6)
| Ivey (8)
| Little Caesars Arena (16.988)
| 3–12
|-style="background:#fcc;"
| 16
| 17 novembre
| @  Los Angeles Clippers
| 91-96
| Bogdanović (26)
| Duren (9)
| Ivey (5)
| Crypto.com Arena (17.822)
| 3–13
|-style="background:#fcc;"
| 17
| 18 novembre
| @  Los Angeles Lakers
| 121-128
| Burks (23)
| Duren (8)
| Hayes (9)
| Staples Center (18.095)
| 3–14
|-style="background:#fcc;"
| 18
| 20 novembre
| @  Sacramento Kings
| 129-137
| Ivey (24)
| Duren (8)
| Hayes (6)
| Golden 1 Center (17.866)
| 3–15
|-style="background:#cfc;"
| 19
| 22 novembre
| @  Denver Nuggets
| 110-108
| Bogdanović (22)
| Bogdanović (9)
| Hayes (9)
| Ball Arena (19.635)
| 4–15
|-style="background:#cfc;"
| 20
| 23 novembre
| @  Utah Jazz
| 125-116
| Bogdanović (23)
| Duren (7)
| Ivey, Joseph (6)
| Vivint Arena (18.206)
| 5–15
|-style="background:#fcc;"
| 21
| 25 novembre
| @  Phoenix Suns
| 102-108
| Bogdanović (19)
| Bagley III (12)
| Hayes (9)
| Footprint Center (17.071)
| 5–16
|-style="background:#fcc;"
| 22
| 27 novembre
|  Cleveland Cavaliers
| 94-102
| Bagley III (19)
| Bagley III (10)
| Hayes (8)
| Little Caesars Arena (18.240)
| 5–17
|-style="background:#fcc;"
| 23
| 29 novembre
|  New York Knicks
| 110-140
| Stewart (19)
| Bagley III (7)
| Hayes (6)
| Little Caesars Arena (14.864)
| 5–18

|-style="background:#cfc;"
| 24
| 1 dicembre
|  Dallas Mavericks
| 131-125 (1 t.s.)
| Bogdanović (30)
| Bagley III (13)
| Hayes (8)
| Little Caesars Arena (18.106)
| 6–18
|-style="background:#fcc;"
| 25
| 4 dicembre
|  Memphis Grizzlies
| 112-122
| Bey (24)
| Ivey, Ivey (6)
| Bey (7)
| Little Caesars Arena (20.088)
| 6–19
|-style="background:#cfc;"
| 26
| 6 dicembre
| @  Miami Heat
| 116-96
| Bogdanović (31)
| Stewart (11)
| Hayes (6)
| FTX Arena (19.600)
| 7–19
|-style="background:#fcc;"
| 27
| 7 dicembre
| @  New Orleans Pelicans
| 98-104
| Bey (25)
| Duren (13)
| Hayes (12)
| Smoothie King Center (14.073)
| 7–20
|-style="background:#fcc;"
| 28
| 9 dicembre
| @  Memphis Grizzlies
| 103-114
| Bogdanović (19)
| Duren (12)
| Ivey, Hayes, Joseph (5)
| FedExForum (17.103)
| 7–21
|-style="background:#fcc;"
| 29
| 11 dicembre
|  Los Angeles Lakers
| 117-124
| Bogdanović (38)
| Duren (13)
| Hayes (9)
| Little Caesars Arena (20.190)
| 7–22
|-style="background:#cfc;"
| 30
| 14 dicembre
| @  Charlotte Hornets
| 141-134 (1 t.s.)
| Burks (27)
| Duren (19)
| Hayes (8)
| Spectrum Center (14.303)
| 8–22
|-style="background:#fcc;"
| 31
| 16 dicembre
|  Sacramento Kings
| 113-122
| Bogdanović (22)
| Duren (14)
| Ivey, Joseph (5)
| Little Caesars Arena (17.892)
| 8–23
|-style="background:#fcc;"
| 32
| 18 dicembre
|  Brooklyn Nets
| 121-124
| Bogdanović (26)
| Duren (11)
| Hayes (8)
| Little Caesars Arena (19.488)
| 8–24
|-style="background:#fcc;"
| 33
| 20 dicembre
|  Utah Jazz
| 111-126
| Ivey (30)
| Duren (14)
| Ivey, Hayes (5)
| Little Caesars Arena (15.622)
| 8–25
|-style="background:#fcc;"
| 34
| 21 dicembre
| @  Philadelphia 76ers
| 93-113
| Ivey (18)
| Bagley III (10)
| Hayes, Duren (4)
| Wells Fargo Center (20.615)
| 8–26
|-style="background:#fcc;"
| 35
| 23 dicembre
| @  Atlanta Hawks
| 105-130
| Bogdanović (23)
| Duren (8)
| Hayes (5)
| State Farm Arena (17.028)
| 8–27
|-style="background:#fcc;"
| 36
| 26 dicembre
|  Los Angeles Clippers
| 131-142 (1 t.s.)
| Bogdanović (23)
| Duren (12)
| Hayes (10)
| Little Caesars Arena (20.190)
| 8–28
|-style="background:#cfc;"
| 37
| 28 dicembre
|  Orlando Magic
| 121-101
| Burks (32)
| Duren (18)
| Bogdanović (5)
| Little Caesars Arena (20.190)
| 9–28
|-style="background:#fcc;"
| 38
| 30 dicembre
| @   Chicago Bulls
| 118-132
| Ivey (22)
| Stewart (10)
| Bogdanović, Ivey (6)
| United Center (21.667)
| 9–29
|-style="background:#cfc;"
| 39
| 31 dicembre
| @  Minnesota Timberwolves
| 116-104
| Bogdanović (28)
| Bagley III (10)
| Bogdanović, Joseph (5)
| Target Center (16.233)
| 10–29

|-style="background:#fcc;"
| 40
| 2 gennaio
| @  Portland Trail Blazers
| 106-135
| Bogdanović (21)
| Duren (11)
| Bogdanović, Burks, Duren, Joseph (3)
| Moda Center (19.393)
| 10–30
|-style="background:#cfc;"
| 41
| 4 gennaio
| @  Golden State Warriors
| 122-119
| Bogdanović (29)
| Duren (11)
| Hayes (13)
| Chase Center (18.064)
| 11–30
|-style="background:#fcc;"
| 42
| 6 gennaio
| @  San Antonio Spurs
| 109-121
| Bogdanović (21)
| Duren (9)
| Hayes (7)
| AT&T Center (13.107)
| 11–31
|-style="background:#fcc;"
| 43
| 8 gennaio
|  Philadelphia 76ers
| 111-123
| Hayes (26)
| Stewart (13)
| Hayes, Ivey (6)
| Little Caesars Arena (18.898)
| 11–32
|-style="background:#fcc;"
| 44
| 10 gennaio
| @  Philadelphia 76ers
| 116-147
| Bey, Bey, McGruder (17)
| Diallo (8)
| Joseph (8)
| Wells Fargo Center (20.221)
| 11–33
|-style="background:#cfc;"
| 45
| 11 gennaio
|  Minnesota Timberwolves
| 135-118
| Bey (31)
| Bey, Bogdanović (6)
| Hayes (9)
| Little Caesars Arena (15.906)
| 12–33
|-style="background:#fcc;"
| 46
| 13 gennaio
|  New Orleans Pelicans
| 110-116
| Bogdanović (22)
| Bey (10)
| Ivey, Hayes (6)
| Little Caesars Arena (18.989)
| 12–34
|-style="background:#fcc;"
| 47
| 15 gennaio
|  New York Knicks
| 104-117
| Ivey, Bey (21)
| Stewart (9)
| Hayes (9)
| Little Caesars Arena (19.894)
| 12–35
|-style="background:#fcc;"
| 48
| 19 gennaio
|   Chicago Bulls
| 108-126
| Bogdanović (25)
| Duren (12)
| Hayes (8)
| Little Caesars Arena (15.885)
| 12–36
|-style="background:#fcc;"
| 49
| 23 gennaio
|  Milwaukee Bucks
| 130-150
| Bogdanović (33)
| Duren (15)
| Ivey (11)
| Little Caesars Arena (18.011)
| 12–37
|-style="background:#cfc;"
| 50
| 26 gennaio
| @  Brooklyn Nets
| 130-122
| Bey (25)
| Bey (9)
| Ivey (8)
| Barclays Center (17.732)
| 13–37
|-style="background:#fcc;"
| 51
| 28 gennaio
|  Houston Rockets
| 114-117
| Burks (21)
| Ivey (7)
| Hayes (7)
| Little Caesars Arena (19.411)
| 13–38
|-style="background:#fcc;"
| 52
| 30 gennaio
| @  Dallas Mavericks
| 105-111
| Bogdanović (29)
| Burks (9)
| Hayes (7)
| American Airlines Center (19.777)
| 13–39

Note

Collegamenti esterni 
 

Stagione 2022-2023 delle squadre di pallacanestro
2022-2023